Charity Challenge 1998 (также известен как Liverpool Victoria Charity Challenge 1998 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший c 26 февраля по 1 марта 1998 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:8.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд для игроков составил 130 000 фунтов стерлингов. Кроме этого, на благотворительные цели было пожертвовано 264 000 фунтов.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Джимми Уайт 5:0 Питер Эбдон  
 Ронни О'Салливан 5:1 Тони Драго  
 Джон Пэррот 5:0 Ли Уокер  
 Стив Дэвис 5:4 Найджел Бонд

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Liverpool Victoria Charity Challenge
1998 год в снукере